Repušnica est un toponyme qui peut désigner :
Repušnica, une localité de Croatie située dans la municipalité de Kutina, comitat de Sisak-Moslavina ;
Repušnica, un village de Serbie situé dans la municipalité de Knjaževac, district de Zaječar.